Memo (Memito malo) hace referencia a cuando una persona está muy fría, o usando un lenguaje coloquial, ta frío.